El Torneig de Bangkok 2010, oficialment conegut com a PTT Thailand Open 2010, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 8a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de setembre i el 3 d'octubre del 2010 a l'Impact Arena de Bangkok, Tailàndia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010